Osiedle Leśne w Bydgoszczy
 Osiedle Leśne w Kostrzynie nad Odrą
 Osiedle Leśne w Koziegłowach
 Osiedle Leśne w  Obornikach
 Osiedle Leśne w Zielonej Górze
 Osiedle Leśne w Smolcu

Leśne